Анарба́ев — фамилия. Известные носители:
 Анарбаев, Ахмед Алиевич (род. 1948) — советский пловец.
 Анарбаев, Муса (род. 1955) — узбекский государственный деятель.